La Doua à Villeurbanne (France) :
Nécropole nationale de la Doua, cimetière militaire.
La Doua, campus sur l’ancien camp militaire voisin de la nécropole.
Un Doua de Jazz, festival de musique ayant lieu sur ce campus.

Doua, lieu-dit à cheval sur les communes de Bellevigne-en-Layon et de Chemillé-en-Anjou (France).
Le Doua, ruisseau ayant sa source à proximité de ce lieu-dit et se jetant dans le Layon.

La Doua, ruisseau qui se jette dans la Meuse à Liny-devant-Dun (France).

 Două Anotimpuri, album du groupe roumain DJ Project.

 Doua ou Douaa (en ), est un prénom féminin arabe qui signifie « supplication de Dieu »

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Prénom arabe